

Patronyme 

 Andrea Barber (1976-), actrice américaine ;
 Benjamin Barber (1939-2017), politologue et écrivain américain ;
 Bill Barber (1952-), joueur de hockey sur glace professionnel ;
 Brendan Barber (1951-), syndicaliste britannique ;
 Celeste Barber (1982-), comédienne, autrice, animatrice de podcasts et vidéaste australienne ;
 Chris Barber (1930-2021), tromboniste de jazz ;
 Christopher Barber (1736-1810), miniaturiste britannique ;
 Eunice Barber (1974-), athlète française ;
 Frances Barber (1958-), actrice britannique ; 
 Francis Barber (1735-1801), domestique jamaïcain de Samuel Johnson à Londres de 1752 ;
 Gillian Barber (1957-), actrice britannique ;
 Graham Barber (1958-), arbitre anglais de football ;
 Glynis Barber (1955-), actrice sud-africaine et britannique ;
 Henry Barber Richardson (1889-1963), archer américain ;
 Herbert Spencer Barber (1882-1950), entomologiste américain ;
 Hilia Barber (1944-), diplomate et femme politique bissaoguinéenne ;
 John Barber (1929-2015), pilote britannique de course automobile ;
 John Barber (1947-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 José María Chiquillo Barber (1964-), homme politique espagnol ;
 Joseph Barber (1757-1811), peintre britannique ;
 Kelsey-Lee Barber (1991-), athlète américaine ;
 Leeonzer Barber (1966-), boxeur américain ;
 Lesley Barber (1962-), compositrice canadienne ;
 Llorenç Barber (1948-), musicien, compositeur, musicologue et artiste sonore espagnol ;
 Malcolm Barber (1943-), universitaire anglais ;
 Marion Barber (1983-2022), joueur américain ;
 Me'Lisa Barber (1980-), athlète américaine ;
 Mikele Barber (1980-), athlète américaine ;
 Nicole Barber-Lane (1970-), actrice britannique ;
 Noel Barber (1909-1988), journaliste et romancier britannique ;
 Patricia Barber (1955-), auteur-compositeur-interprète de jazz, née en 1956 ;
 Red Barber (1908-1992), commentateur sportif radio américain ;
 Richard Barber (1941-), historien britannique ;
 Ronde Barber (1975-), joueur américain de football américain ;
 Samuel Barber (1910-1981), compositeur américain ;
 Shawnacy Barber (1994-), athlète canadien ;
 Skip Barber (1936-), pilote automobile américain ;
 Steve Barber (1938-2007), joueur des ligues majeures de baseball américain ;
 Tiki Barber (1975-), joueur américain de football américain ;
 Theodore Barber (1927-2005), docteur en psychologie américain.

Toponyme 

 Barber, une ville de l'île de Curaçao, dans les Antilles ;
 Barber, une census-designated place américaine située en Oklahoma ;
 le comté de Barber, un comté de l’État du Kansas, aux États-Unis.

Titres 

 The Barber, film des frères Coen sorti en 2001 ;
 Barber Shop, court métrage documentaire ;
 Napoleon's Barber, film américain réalisé par John Ford ;
 Floyd the Barber, chanson du groupe de rock/grunge américain Nirvana.

Autre 
 Barber Motorsports Park, circuit automobile situé aux États-Unis
 , destroyer d'escorte de la classe Buckley de la Marine des États-Unis
 Bonsai Barber, jeu vidéo de réflexion sorti en 2009 sur WiiWare
 Centro Social Deportivo Barber, club de football curaçaoan basé dans la ville de Barber
 Barber, vent glacial d'est/sud-est en Amérique du Nord

Patronyme anglais